«Рок про́тив та́нков» — известный рок-концерт, состоявшийся 22 августа 1991 года на Дворцовой площади в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге). Был запланирован как акция протеста против Августовского путча ГКЧП, но состоялся уже после того, как стало известно о поражении путчистов.

Концерт был проведён телевизионным режиссёром Андреем Базановым (руководителем компании «Сигма-видео») при поддержке мэра города Анатолия Собчака и его тогдашнего заместителя Владимира Путина. В концерте приняло участие около 20 групп и исполнителей, включая таких как «НЭП», «Н.О.М.», «Мифы», «Опасные Соседи», «Наутилус Помпилиус», «Пикник», «Трилистник», «Паутина», «Спокойной Ночи», Владимир Веселкин, Александр Ляпин и Игорь Тальков. Тальков исполнил 7 песен. Вёл концерт Григорий Баскин. По воспоминаниям лидера группы «НЭП» Сергея Паращука, количество собравшихся на концерте достигало 50 тысяч человек. Это была первая акция такого рода на Дворцовой площади.

Примечания

Ссылки 
RADIO-ROCK. Концерт «Рок против танков» на Дворцовой площади 22.08.1991

Русский рок
Августовский путч
Рок против танков
Концерты
События 22 августа
Август 1991 года
1991 год в Санкт-Петербурге